Вошингтонвил има више значења:
 Вошингтонвил (Њујорк)
 Вошингтонвил (Охајо)
 Вошингтонвил (Пенсилванија)